Болотная () — река в Мостисском и Самборском районах Львовской области Украины. Левый приток Болозевки (бассейн Днестра).

Длина реки 14 км, площадь бассейна 44 км². В нижнем течении русло частично канализированное и выпрямленное, пойма местами заболоченная.

Исток расположен между пологими холмами на южных склонах Главного европейского водораздела, между сёлами Острожец и Вишенка. Течёт сначала на юг, от села Ятвяги — на юго-восток. Впадает в Болозевку южнее села Ваньковичи.

Литература 
 
 

Бассейн Стрвяжа
Реки Яворовского района
Реки Самборского района